Hámori ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Hámori (* 1948), ungarischer Politiker
 Jenő Hámori (* 1932), US-amerikanisch-ungarischer Fechter und Biochemiker
 József Hámori (1932–2021), ungarischer Biologe und Politiker